Wehrden ist der Name von Ortschaften:
 Wehrden (Weser), Stadtteil von Beverungen im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Wehrden (Saar), Stadtteil von Völklingen im Landkreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Wehrden ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik von Wehrden (* 1976), deutscher Nachhaltigkeitwissenschaftler

Siehe auch:
 Werden (Begriffsklärung)